Глебово — село в Путятинском районе Рязанской области, входит в состав Путятинского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено близ автодороги М-5 «Урал» в 4 км на юго-восток от райцентра села Путятино.

История  
Глебово в качестве деревни существовало уже в XVII веке. Церковь Воскресения Бога и Спаса нашего Иисуса Христа построена и освящена была в 1675 году. Вместо обветшавшей Воскресенской церкви в 1774 году поставлена была новая церковь в тоже храмонаименование, при которой придел Казанский был устроен и освящен, как видно из прошения помещика Ивана Трофимова, в 1798 году. Вместо ветхой новая деревянная церковь также с приделом Казанским построена была в 1844 году помещиком Михаилом Федоровичем Нестеровым. Кроме деревянной в селе находилась еще каменная церковь, построенная в 1884 году. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Путятинской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 95 дворов.

С 1929 года село являлось центром Глебовского сельсовета Шиловского района Рязанского округа Московской области, с 1935 года — в составе Путятинского района, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1963 года — в составе Путятинского сельсовета Шиловского района, с 1977 года — в составе Путятинского района, с 2005 года — в составе Путятинского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Церковь Обновления Храма Воскресения Христова (1884).

Примечания 

Населённые пункты Путятинского района